Râul Creanga se poate referi la:

Râul Creanga, afluent al râului Bradu
Râul Creanga, afluent al Pârâului Sec
Râul Creanga, afluent al râului Valea Neagră

Alte cursuri de apă cu denumiri asemănătoare sunt 
 Râul Creanga Mare
 Râul Creanga Mică